Wojewodowa Góra (657 m) – szczyt w Paśmie Solnisk. Na mapach i w przewodnikach turystycznych pasmo to czasami zaliczane jest do Beskidu Żywieckiego, jednak według regionalizacji Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego jest częścią Pasma Przedbabiogórskiego i wraz z nim należy do Beskidu Makowskiego. Nazwa szczytu jest pochodzenia woloskiego, pochodzi od słowa wojewoda lub wajda oznaczającego wołoskiego sołtysa.

Wojewodowa Góra znajduje się pomiędzy Jaworzyną (825 m) a Czepelówką (610 m). Północno-zachodnie stoki Wojewodowowej Góry opadają do doliny Lachówki, południowo-wschodnie do doliny Stryszawki. Górna część stoków jest zalesiona, podnóża zajmują pola i zabudowania miejscowości Stryszawa i Lachowice. Również na grzbiecie łączącym Wojewodową Górę z Jaworzyną znajdują się polany.

Przypisy 

Szczyty Beskidu Makowskiego